Grötsch ist der Name folgender Orte:

 Grötsch (Heinersbrück), Ortsteil der Gemeinde Heinersbrück, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Grötsch (Gemeinde Sankt Nikolai), Ortschaft der Gemeinde Sankt Nikolai im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Grötsch (Pawlowitzke), Ortschaft der Gemeinde Pawlowitzke im Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski in der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Grodzisko (Olesno), Ortschaft der Gemeinde Olesno im Powiat Oleski in der Woiwodschaft Oppeln, Polen

Grötsch ist der Familienname von:
 Uli Grötsch (* 1975), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Grötzsch